Miss Barbados è il nome di due distinti concorsi di bellezza attraverso i quali vengono scelte le rappresentanti di Barbados per Miss Universo (Miss Universo Barbados) e Miss Mondo (Miss Mondo Barbados).

Albo d'oro

Collegamenti esterni

Barbados
Cultura di Barbados